Adriano Cerquetti – politico italiano
Anita Cerquetti – soprano italiano
Carlotta Cerquetti – fotografa, sceneggiatrice e regista italiana
Enea Cerquetti – politico italiano